Fontenois ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haute-Saône:

Fontenois-la-Ville
Fontenois-lès-Montbozon

Siehe auch:
Fontenoy